La palabra alemana zeit, que significa tiempo o era, puede referirse a:

Medios de comunicación y organizaciones 
 Die Zeit, periódico semanal alemán de distribución nacional.
 ZEIT-Stiftung, fundación benéfica nombrada tras el Die Zeit.
 Zeit Wissen, revista bimensual de divulgación científica publicada por el Die Zeit.
 Theater der Zeit, revista mensual alemana de teatro y política.
 Zeit im Bild, noticiero de la televisión pública de Austria.

Cine y televisión 
 Zeit der Störche, película alemana de 1971.
 Zeit der Wünsche, telefilme alemán de 2015.
 Zeit genug, serie de televisión alemana de 1982.
 Zeit zu leben, película alemana de 1969.

Otras obras 
 Die Zeit, die Zeit, novela de 2012 del escritor suizo Martin Suter.
 Zeit (álbum de Rammstein).
 «Zeit» (canción), sencillo principal del álbum.
 Zeit (álbum de Tangerine Dream).
 Zeit², videojuego de 2011 publicado por Ubisoft.
 «Zeit», canción interpretada por Bianca Shomburg en representación de Alemania en el Festival de la Canción de Eurovisión 1997.

Enlaces externos